Григо́рий Бори́сович Ю́дин (род. 1983, Москва) — российский социолог, эксперт по общественному мнению и опросам в России. Кандидат философских наук (2012).

Старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований Высшей школы экономики, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук. Занимается исследованиями в области теории демократии и экономической антропологии, автор статей по социологии, философии и антропологии. Колумнист газеты «Ведомости» и интернет-издания Republic.

Биография 
Григорий Юдин родился в 1983 году подмосковном Фрязино (в документах местом рождения указана Москва) в семье философа Бориса Григорьевича Юдина и психолога Елены Георгиевны Юдиной.

Получил степень бакалавра и магистра социологии в Высшей школе экономики. В 2012 году в ВШЭ под научным руководством доктора социологических наук, профессора А. Ф. Филиппова защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Феноменологическая редукция в эпистемологии социальной науки» (специальность 09.00.01 — онтология и теория познания).

С 2015 года обучается на программе PhD in Politics в New School for Social Research (Нью-Йорк). Научный руководитель первой в России магистерской программы по политической философии Московской школы социальных и экономических наук.

22 февраля 2022 на портале openDemocracy была опубликована статья Григория Юдина «Putin is about to start the most senseless war in history» (), в которой автор спрогнозировал военное вторжение России на Украину и экономические последствия такого шага для России. В этой статье Юдин предположил, что никакие санкции «не остановят Москву», а её действия поспособствуют вступлению в НАТО ещё большего количества стран. С 24 февраля заявлял, что идея «денацификации», предложенная Владимиром Путиным, представляется ему самой опасной вещью, имеющей откровенные признаки родства с нацистской логикой.

На антивоенных протестах 24 февраля Григорий Юдин был задержан и без сознания доставлен в ОВД «Южное Медведково», после чего был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

К сентябрю 2022 года стал стипендиатом Принстонского университета, работает над своей книгой.

Родственники 
 Отец — Борис Григорьевич Юдин (1943—2017), советский и российский философ.
 Дядя — Эрик Григорьевич Юдин (1930—1976), советский философ, методолог.

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Юдин Григорий Борисович на сайте Московской высшей школы социальных и экономических наук
 Юдин Григорий Борисович на сайте Высшей школы экономики
 Григорий Юдин в научной библиотеке elibrary.ru (РИНЦ)
 Григорий Юдин на сайте проекта Arzamas
  (8 апреля 2022)
 Григорий Борисович Юдин статьи в газете «Ведомости»

Политологи России
Социологи России
Колумнисты России
Выпускники Манчестерского университета
Выпускники Высшей школы экономики
Выпускники Новой школы